Rozgrywki o Puchar Rosji w piłce siatkowej mężczyzn w 2009 roku (Кубок России) zainaugurowane zostały we wrześniu 2009 roku.

Rozgrywki składały się z fazy kwalifikacyjnej, gdzie drużyny z niższych lig i Superligi rozgrywały mecze w czterech grupach. Z każdej grupy awans uzyskały po cztery zespoły. W drugiej fazie grupowej kluby, które awansowały z fazy kwalifikacyjnej, dołączyły do przedstawicieli rosyjskich klubów Białorusi, Kazachstanu i Ukrainy. Do fazy finałowej awansowały po dwie najlepsze drużyny z każdej z czterech grup.

Turniej finałowy rozgrywany był w dniach 25–27 grudnia 2009 roku w hali Jantarnyj w Kaliningradzie.

Zdobywcą Pucharu Rosji została drużyna Zienit Kazań, która zapewniła sobie grę w Lidze Mistrzów w sezonie 2010/2011.

Faza kwalifikacyjna

Grupa 1

Tabela wyników

Wyniki spotkań

Tabela końcowa

Grupa 2

Tabela wyników

Wyniki spotkań

Tabela końcowa

Grupa 3

Tabela wyników

Wyniki spotkań

Tabela końcowa 

ТNK-BP Orenburg awansował dzięki lepszemu stosunkowi małych punktów.
 ТNK-BP Orenburg: 774:850 (ratio: 0,91)
 Prikamie Perm: 747:833 (ratio: 0,90)

Grupa 4

Tabela wyników

Wyniki spotkań

Tabela końcowa

Druga faza grupowa

Grupa A

Tabela wyników

Wyniki spotkań

Tabela końcowa

Grupa B

Tabela wyników

Wyniki spotkań

Tabela końcowa

Grupa C

Tabela wyników

Wyniki spotkań

Tabela końcowa

Grupa D

Tabela wyników

Wyniki spotkań

Tabela końcowa

Turniej finałowy

Ćwierćfinały

Półfinały

Mecz o 3. miejsce

Finał

Nagrody indywidualne

Klasyfikacja końcowa

Linki zewnętrzne 
 
 
 logo

2009 w piłce siatkowej
Puchar Rosji w piłce siatkowej mężczyzn
2009 w Rosji